QMS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Omsk (Russia)